Нидарос (англ. Nidaros; норв. Nidaros) — многозначный термин.

 Нидарос — историческое название города Тронхейм.
 «Нидарос» — норвежский мини-футбольный клуб из Тронхейма. 
 Нидарос — тауншип в округе Оттер-Тейл, Миннесота, США.